Пётр Тарасович Штыгашев (12 июля 1886 года, Верхний Матур, Российская империя, ныне Хакасия, Россия — 12 декабря 1943 года, Абакан, Хакасская автономная область, РСФСР) — хакасский поэт, педагог.

Биография 
Родился в семье хакасского охотника Тараса Матвеевича Штыгашева. Закончив церковно-приходскую школу в 1900 году, поступил в Бийское миссионерско-катехизаторское училище. С 1908 года работал учителем, затем директором Кандырлинской, Усть-Сосинской, Усть-Есинской школ. С 1930 года возглавлял Черногорское горно-промышленное училище, с 1939 года — депутат Черногорского совета депутатов трудящихся. Последние годы работал редактором в Хакасском книжном издательстве, был членом комиссии по подготовке учебников на хакасском языке.

С первых лет учительства записывал народные песни, легенды и предания. На их основе создавал оригинальные произведения («Батрак», 1917). Написал ряд произведений, посвященных современности. С 1927 года его стихи, песни публикуются в газетах, в сборниках хакасской поэзии. Критики отмечали его значительный вклад в становление и развитие духовной культуры хакасского народа, писали: «Повседневное, будничное входило в поэзию П. Штыгашева, утверждая силу нового, его жизнеспособность».

Оставил после себя много неопубликованных произведений.

Библиография 
 Хакас чиринин пайы. — Арыг санас. — Часхы. — Куску. — Чабас чсуг. — Маннай — вожак. — Теерке-кенес: Стихтар // Хакасский альманах. — 1940. — № 1. — С. 129—138.
 Художественнай произведениелернін сборнигы (Сборник художественных произведений) / Коков М. С., Аршанов М. А., Штыгашев П. Т. — Абакан, 1949.
 Стихи / Пер. А. Гатова, А. Ойслендер, Т. Стрежнева и др. // Антология хакасской поэзии. — Абакан, 1961. — С. 75-78.
 Стихтар (Избранные стихи). — Абакан, 1969.

Литература 
 Кирбижекова У. Пётр Тарасович Штыгашев // Зажги свою звезду. — Абакан: Хакасское отделение Красноярского книжного издательства, 1975. — С. 12-13.
 Кызласов А. С. Штыгашев Пётр Тарасович // Кызласов А. С., Тугужекова В. Н. Писатели и художники Хакасии. — Абакан: Хакасское книжное издательство, 1997. — С. 10-11.
 Кошелева А. Л. Штыгашев Пётр Тарасович // Энциклопедия Республики Хакасия. Т. II. — Абакан, 2008. — С. 291—292.

Примечания

Ссылки 
 Штыгашев Пётр Тарасович  // Литературная карта Хакасии
 Штыгашев Пётр Тарасович  // Союз писателей

Поэты Хакасии